Карвалял () — португальська власна назва.

Топоніми

Карвалял (Абрантеш) — парафія.
 Карвалял (Барселуш) — парафія.
 Карвалял (Бомбаррал) — парафія.
 Карвалял (Грандола) — парафія.
 Карвалял (Меда) — парафія.
 Карвалял (Сейса) — парафія.
 Карвалял (Сертан) — парафія.